Een choker is een halsversiering in de vorm van een lint of halsband die strak om de hals gedragen kan worden.
 

Kleding